Geghadir – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Geghadir – comune dell'Armenia della provincia di Kotayk;
Geghadir – comune dell'Armenia della provincia di Shirak.